Slovenska supercupen i fotboll 2009 spelades mellan Prva Liga-mästarna Maribor och slovenska cupmästarna Interblock. Matchen spelades den 8 juli 2009 på Stadion Ljudski vrt i Maribor.

Matchdetaljer

Se även
Prva Liga 2008/2009
Slovenska cupen i fotboll 2008/2009

Referenser

Fotnoter 

2009 i Slovenien
Fotboll i Slovenien
Fotbollsåret 2009